Jane Stewart est un nom pouvant désigner:

 (Lady Jane Paget) (1774-1842), comtesse écossaise
 (1917-1990), femme d'affaires américaine en relations publiques
, neuroscientifique et professeure canadienne
Jane Stewart (née en 1955), femme politique canadienne en Ontario

Voir aussi

Stewart, Jane